{{Infobox animanga personaje serie
|serie = Rurouni Kenshin
|nombre = 
|otrosnombres = Sanosuke, Sano, Samsa, Zanza (Cabeza de Gallo), Luchador callejero
|altura = 
|peso = 
|ocupación = Matón
|procedencia = Shinshū (en la provincia de Shinano)
|tipoextra = Arma
|extra = Zanbatō (actualmente pelea con las manos desnudas)
|relevancia = Personaje Principal
|familia = Souzo Sagara (líder y anteriormente gran amigo)Kamishimoemon Higashidani (padre)Naname (madre fallecida)Uki Higashidani (hermana menor)Outa Higashidani (hermano menor)Kenshin (mejor amigo y compañero)Kaoru (amiga y compañera)Yahiko (amigo)Megumi (amiga)
|seiyu = Yuji Ueda
|Actor de voz(es) =  Mark Ullod Eleazar Osorio
}}

Sanosuke Sagara es un personaje del manga japonés Rurouni Kenshin, escrito por Nobuhiro Watsuki. También aparece en la adaptación animada del manga, del mismo nombre.

En su creación, Watsuki se inspiró en Sanosuke Harada, uno de los miembros del Shinsengumi capitán de la décima división. Incluso, cuando aparece Sanosuke Sagara en alguna escena, su rostro es muy similar al de Sanosuke Harada. Una de las cosas que llaman la atención de Sanosuke es su vestimenta ya que en su chaqueta como símbolo de su odio hacia el gobierno Meiji por la muerte de sus antiguos camaradas y de su mentor, lleva escrito el kanji de  como prueba.

Personajes de Rurouni Kenshin